Pique – film del 1916
 Piqué – tipo di tessuto
 Piqué – passo di danza
 Gerard Piqué – ex calciatore spagnolo
 Luciano Piquè – ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Piquet